Michael Wanner ist der Name folgender Personen:

*Michael Wanner (Eishockeyspieler) (* 1952), deutscher Eishockeyspieler
Michael Wanner (Schriftsteller) (* 1954), deutscher Jurist und Schriftsteller
Michael Wanner (Künstler) (* 1964), deutscher Künstler
Michael Wanner (Politiker) (* 1964), österreichischer Politiker (SPÖ)